Porcelet peut désigner :
 un jeune porc
 La famille noble des Porcellets (ou "de Porcelet").
 Bertran et Rainaud de Porcelet, seigneurs arlésiens du  appartenant à la famille des Porcellets. Ils se révoltèrent contre l'archevêque Jean Baussan.

Élevage porcin